Die Tennis Masters Series Canada 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. August 2003 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Guillermo Cañas, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Den Titel sicherte sich der Setzlistensechste Andy Roddick, der im Vorjahr noch im Finale gescheitert war, durch einen Sieg im Finale über David Nalbandian. Es war Roddicks erster Titel bei einem Masters-Turnier überhaupt und der neunte Titel insgesamt.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, kamen in diesem Jahr als Setzlistenzweite bis ins Halbfinale. Neue Turniersieger wurden Mahesh Bhupathi und Maks Mirny, die als Erste der Setzliste keinen Satz während des Turniers abgaben. Insgesamt feierten sie ihren dritten gemeinsamen Titel. Für Bhupathi war es nach 1997 bereits der zweite Titel bei dem Turnier sowie der 29. insgesamt; für Mirny war es der 17. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 219 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Montreal